Madison Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Madison Municipal Airport (Georgia)
 Madison Municipal Airport (Indiana)
 Madison Municipal Airport (South Dakota)